Espárrago se refiere generalmente a la planta Asparagus officinalis. También puede hacer referencia a:

Botánica
 El nombre común del género Asparagus.
 El nombre común de la planta Asparagus acutifolius.
 El nombre común de la planta Asparagus albus.
 El nombre común de la planta Bryonia dioica.
 El nombre común de la planta Dioscorea communis.
 El nombre común de la planta Genista hispanica.

Mecánica
 Es el nombre que se le da a un vástago metálico roscado en los dos extremos del mismo con una parte del mismo sin roscar. Son tornillos sin cabeza que van roscados en sus dos extremos con diferente longitud rocada, entre los cuales, hay una porción de vástago sin roscar. El extremo roscado corto permanece atornillado en la pieza que se considera fija, mientras que en el otro extremo se atornilla la tuerca que proporciona la unión. También se refiere a tornillos sin cabeza de agarre, generalmente estriada para fijar en un agujero pasante confeccionado a medida tolerancia de acuerdo al diámetro estriado del tornillo

Además

 Perno metálico sin cabeza, roscado en todo su largo, usado en equipamiento industrial (en bridas, intercambiadores de calor, reactores, etc.), generalmente utilizado con una tuerca en cada extremo.
 Nombre del plato aragonés denominado espárragos montañeses que se realiza con colas de cordero hembra.
 Víctor Espárrago (n. 1944), futbolista y entrenador uruguayo.

Esparraguera 

Una esparraguera, además de las plantas mencionadas, puede referirse a:
 Esparraguera, municipio situado en el Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona (España).